Стефан Едберг був чемпіоном попереднього року, але в другому колі його переміг Карел Новачек.

У фіналі Піт Сампрас здолав Седріка Пйоліна з рахунком 6-4, 6-4, 6-3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1993 US Open Men's Singles draw 

1993 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу